Il doppio del torneo di tennis Indian Wells Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nicklas Kulti e Mikael Tillström che hanno battuto in finale Jan Apell e Mike Bauer 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Jan Apell /  Mike Bauer (finale)
 Nicklas Kulti /  Mikael Tillström (Campioni)

 Brian MacPhie /  Marcos Ondruska (semifinali)
 Kent Kinnear /  Leander Paes (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Indian Wells Challenger 1995